Plaats in Indonesië
 Pondok Jaya (Pondok Aren), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Pondok Jaya (Cipayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java